Лаффи́т-Тупье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Мартори. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31260.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 70 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 85 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 56 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 39 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 57,8 %). Из 39 активных жителей работали 32 человека (19 мужчин и 13 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 17 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Архангела Михаила

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна